Жіночий турнір з хокею на траві на літніх Олімпійських іграх 2016 року пройшов з 6 серпня по 19 серпня.

Календар

Груповий етап

Група А 

|}

 7 серпня	 	4–1	 
 7 серпня	 	5–0	 
 7 серпня	 	1–1	 
			
 8 серпня	 	1–2	 
 8 серпня	 	4–0	 
 8 серпня	 	0–2	 
		
 10 серпня	 	1–2	 		
 10 серпня	 	2–0	 
 10 серпня	 	0–1	 
		
 11 серпня	 	1–2	 
 12 серпня	 	0–0	 
 12 серпня	 	–	 
		
 13 серпня	 	–	 
 13 серпня	 	–	 
 13 серпня	 	–

Група B 

 

|}

 6 серпня	 	1–2	 
 6 серпня	 	2–1	 
 7 серпня	 	2–2	 
	
 8 серпня	 	1–2	 
 8 серпня	 	0–3	 
 8 серпня	 	4–0	 
		
 10 серпня	 	1–6	 
 10 серпня	 	3–2	 
 10 серпня	 	6–1	 
	
 11 серпня	 	1–0	 
 11 серпня	 	3–0	 
 11 серпня	 	0–2	 
		
 13 серпня	 	5–0	 
 13 серпня	 	–	 
 13 серпня	 	–

Плей-оф

Чвертьфінали 
 15 серпня	 —  4 — 2
 15 серпня	 —  1 — 2
 15 серпня	 —  3 — 1 
 15 серпня	 —  3 — 2

Півфінали 
 17 серпня   —  1 — 1 (4 — 3 )
 17 серпня   —  0 — 3

Матч за третє місце 
 19 серпня   —  2 — 1

Фінал 
 19 серпня   —  3 — 3 (0 — 2 )

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Хокей на траві на сайті Ріо-2016 

2016